Провінція Пхьонан
Північна провінція Пхьонан
Південна провінція Пхьонан